

Patronymes 

 Antoine-Léopold, chevalier de Panat (1762-1834) : contre-amiral français
 Dominique de Brunet de Castelpers de Panat (1787-1860) : homme politique français
 François-Louis d'Adhémar de Panat (1715-1792) : général et homme politique français
 Joseph de Brunet de Panat (1704-1776) : officier de marine français

Toponymes 

 Château de Panat : château situé à Clairvaux-d'Aveyron 
 Panat : ancien nom de la commune de Clairvaux-d'Aveyron
 Villefranche-de-Panat : commune française située dans le département de l'Aveyron